Ministerio de Educación y Justicia puede referirse a los siguientes ministerios argentinos:
 Ministerio de Educación y Justicia (1956), creado en 1956 y disuelto en 1966.
 Ministerio de Educación y Justicia (1983), creado en 1983 y disuelto en 1991.